Hoppmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hoppmann (1923–2007), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ferdinand Hoppmann (1889–1958), deutscher Landespolitiker (KPD)
 Frank Hoppmann (* 1975), deutscher Karikaturist

Siehe auch:
 Hopmann
 Hopman